AFM steht für:
 AFM Records, ein deutsches Plattenlabel
 Adobe Font Metrics, ein Dateiformat
 Aircraft Flight Manual, auch Flugzeughandbuch
 Akute schlaffe Lähmung (englisch: acute flaccid Myelitis)
 Alex von Falkenhausen Motorenbau, ein deutscher Rennwagenhersteller der 1940er und 1950er, siehe AFM (Rennwagen)
 American Federation of Musicians, eine Gewerkschaft US-amerikanischer Musiker
 American Film Market, eine in Santa Monica jährlich stattfindende Filmmesse
 Anti Fraud Management, siehe Fraud Prevention and Detection
 Archäologisches Freilichtmuseum, siehe Freilichtmuseum#Archäologische Freilichtmuseen
 Armed Forces of Malta
 Associacao Futebol de Macau, der Fußballverband von Macao
 Atomic Force Microscope (engl.), ein Rasterkraftmikroskop
 Autoriteit Financiële Markten, die Aufsichtsbehörde für Finanzen in den Niederlanden
 Affretair (ICAO-Code), simbabwische Frachtfluggesellschaft
 Arbeits-, Fahrt- und Maschinenkosten, siehe Haushaltsnahe Handwerkerleistung
 Association Familiale Mulliez, Unternehmensgruppe der französischen Familie Mulliez

AfM steht für:
 Aktion für freie Meinungsäusserung – gegen UNO-Bevormundung, siehe Emil Rahm (Publizist)

AFM+E steht für:
 Außenhandelsverband für Mineralöl und Energie

Abkürzung